Thurmond House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thurmond House (Siloam Springs, Arkansas), NRHP-ID 87002430
 Thurmond House (Gibsland, Louisiana), NRHP-ID 80001705